Малуэнда () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сарагоса, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Комунидад-де-Калатаюд. Занимает площадь 39,91 км². Население — 1094 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Муниципалитеты Сарагосы